Définition peut faire référence à :

 Définition, formule par laquelle on définit une chose ; énoncé des attributs, des qualités qui la distinguent.

Mathématiques, informatique 

 Définition (Informatique)
 Définition d'élément (Informatique)
 Définition de type de document (Informatique)
 Définition par récurrence (Mathématiques)
 Ensemble de définition d'une fonction f ou domaine de définition de f

Autres 

 Définition d'écran (ou d'image)
 Télévision haute définition
 Définition ostensive (Linguistique)
 Définitions (Platon) (Littérature)
 Définition de fonction (Gestion du personnel)
 Definition of Real (Musique rap)